Ban bezeichnet:
 einen Adelstitel im Königreich Ungarn und Kroatien, siehe Ban
 eine rumänische Münzeinheit, siehe Rumänischer Leu
 eine moldauische Münzeinheit, siehe Moldauischer Leu
 das Versperren eines Zugangs in einem Netzwerk, siehe Computerspieler-Jargon#B
 den zweiten Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ბ
 Ban (Sălaj), Dorf in Rumänien
 Báň, Ortschaft in Tschechien

Ban oder Bán ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Ban (* 1961), jugoslawischer Ringer
 Ban Biao (3–54), chinesischer Historiker
 Ban Chao (32–102), chinesischer Feldherr
 Ciril Ban (1910–??), jugoslawischer Ruderer
 Eilika Weber-Ban (* 1968), deutsche Biochemikerin
 Ban Gu (32–92), chinesischer Historiker
 Ban Jieyu (~48 v. Chr.–~6 v. Chr.), chinesische Dichterin und Geliebte des Han-Kaisers Cheng
 Ban Ki-moon (* 1944), südkoreanischer Diplomat und Politiker
 Lucian Ban (* 1969), rumänischer Jazzpianist und Komponist
 Ban Motohiko (1905–1998), japanischer Skispringer
 JiaJia Ban (* 1985), chinesisches Model und Schauspielerin
 Norio Ban, japanischer Ruderer
 Marco Ban (* 1994), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Nándor Bán (1911–1999), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Nenad Ban (* 1966), kroatischer Molekularbiologe
 Oana Ban (* 1986), rumänische Kunstturnerin
 Shigeru Ban (* 1957), japanischer Architekt
 Shizuo Ban (1896–1989), japanischer Bauingenieur
 Tetsurō Ban (* 1968), japanischer Dirigent
 Thibault Ban (* 1996), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Ban Zhao (um 35–100), chinesische Hofdame und Historikerin
 Zoran Ban (* 1973), kroatischer Fußballspieler
 siehe auch: Ban (Familienname)

ban steht für:
 Balinesische Sprache (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache
 eine heute nicht mehr gebräuchliche Einheit für den Informationsgehalt, siehe Ban (Einheit)
 Ban Island, eine Insel in Alaska

BAN steht für:
 Bangladesch, nach dem Internationalen Olympischen Komitee
 Base d’Aéronautique Navale, einen Fliegerhorst der französischen Marineflieger, siehe Aéronavale#Marinefliegerhorste – Base d’Aéronautique Navale
 Basel Action Network, Umweltorganisation, die ihren Namen von der Basler Konvention aus dem Jahre 1989 bezieht
 Basongo in der Demokratischen Republik Kongo, IATA-Code
 Bildungslandschaft Altstadt-Nord, ein modellhaftes Kooperationsprojekt der Stadt Köln
 Body Area Network, System zur Erfassung von Vitalwerten aus der Medizininformatik
 Bond Anticipation Note, englischer Begriff für die Ankündigung von öffentlichen Anleihen, siehe Anleihe
 British Approved Name, offizielle Arzneistoffbezeichnungen nach dem britischen Arzneibuch (British Pharmacopoeia)
 Balgarska Akademija na Naukite, die Bulgarische Akademie der Wissenschaften
 Bundeseinheitliche Arztnummer
 Bundespolizeiaktennachweis, Datei der Bundespolizei

Siehe auch:
 Bán
 Bann
 Bahn
 Baan (Begriffsklärung)
 Bane

BAN